В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Christchurch 1978, що проходив у рамках Туру WTA 1978, Леслі Гант і Шерон Волш-Піт виграли титул, у фіналі перемігши пару Катя Еббінгаус і Сільвія Ганіка 6-1, 7-5.

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA Christchurch